Parectropis inalbata är en fjärilsart som beskrevs av Oberthür sensu Culot 1912. Parectropis inalbata ingår i släktet Parectropis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
inalbata